Abracadabra est une célèbre formule magique, ayant donné l'adjectif abracadabrant et le néologisme abracadabrantesque.

Sciences et techniques 
 , une espèce de mollusque bivalve, de la famille des Semelidae

 ABRACADABRA (), une expérience destinée à la recherche des axions

Œuvres 

cinéma et télévision
 Abracadabra (1952), un film italien réalisé par Max Neufeld ;
 Abracadabra (1970), un film d'animation canadien réalisé par Frédéric Back ;
 Abra Cadabra (1983), un dessin animé australien réalisé par Alexander Stitt ;
 Abracadabra (1993), un film franco-belge réalisé par Harry Cleven ;
 Abracadabra (1993), le titre québécois du film Hocus Pocus, film américain réalisé par Kenny Ortega ;
 Abracadabra (2017), un film espagnol réalisé par Pablo Berger ;
 Abbacadabra, un conte musical sur une musique du groupe ABBA ;

chansons
 Abracadabra (1982), une chanson du groupe Steve Miller Band ;
 Abracadabra (2009), une chanson du groupe coréen Brown Eyed Girls ;

albums
 Abracadabra (1981), un album de Jean Schultheis ;
 Abracadabra (1982), un album du groupe Steve Miller Band ;
 Abracadabra (1991), un album du groupe ABC ;
 Abracadabra (2006), un album de Florent Pagny ;
 Abracadabra (2012), un album de Henri Dès  ;
 Abracadabra (2012), un album de Koffi Olomidé.

Voir aussi 
 Abra et Kadabra, des Pokémon
 Les Éditions Abracadabra, une maison d'édition fondée par Gérard Majax en 2007
L'École Abracadabra, une série de bande dessinée
 Abracadaboum (1987), un album de Bérurier Noir
 Abracadabrantesque, un épisode de la série Les Zinzins de l'espace
 Instead of Abracadabra (2008), un court métrage suédois réalisé par Patrik Eklund
 Scooby-Doo ! Abracadabra (2010), un film d'animation américain réalisé par Spike Brandt

Référence